Rushforth kan som auktorsförkortning betyda:

 Keith Rushforth
 K.D. Rushforth

Robotskapade auktorsförkortningar